Brodgar eller Brogar kan syfta på:

 Ring of Brodgar - en förhistorisk stencirkel på ön Mainland i den skotska ögruppen Orkneyöarna
 Ness of Brodgar - en arkeologisk fyndplats på ön Mainland i den skotska ögruppen Orkneyöarna